Mossely est un patronyme porté notamment par :
 Estelle Mossely (1992-), sportive française (championne olympique de boxe en 2016) et ingénieure française.

Voir aussi